Choirilos ist der Name von:

 Choirilos von Samos, Epiker aus Samos (* um 470 v. Chr.)
 Choirilos von Athen, Dramatiker (um 520 v. Chr.)
 Choirilos von Iasos Epiker und Dichter aus Karien